Гонса́лес Пе́рес ():
*  (1842—1927) — вице-президент Коста-Рики (1914—1917), отец президента Альфредо Гонсалеса Флореса
  (род. 1959) — католический епископ Гуасдуалито
 Гонсалес Перес, Томас (1938—2008) — кубинский писатель, драматург, сценарист, театральный актёр и режиссёр, певец и художник
 Гонсалес Перес, Франсиско (Фран) (род. 1969) — испанский футболист
 Гонсалес Перес, Хосе Викториано Кармело Карлос (более известный под псевдонимом Хуан Грис; 1887—1927) — испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма